Jan Renders (voetballer) (1938), een Nederlands voetballer
 Jan Renders (vakbondsbestuurder) (1949), een Belgisch vakbondsbestuurder